The Complaint of Lisa – wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, będący – jak wskazuje jego podtytuł (Double Sestina) – podwojeniem sestyny lirycznej. Utwór składa się z dwunastu strof dwunastowersowych i jednej sześciowersowej. W klauzulach wersów wszystkich zwrotek powtarzają się słowa breath, her, way, death, sunflower, sun, day, bed, thee, dead, done, me, które pojawiają się raz jeszcze w końcowym sestecie. Wyrazy te rymują się w parach.

There is no woman living that draws breath
So sad as I, though all things sadden her.
There is not one upon life's weariest way
Who is weary as I am weary of all but death.
Toward whom I look as looks the sunflower
All day with all his whole soul toward the sun;
While in the sun's sight I make moan all day,
And all night on my sleepless maiden bed
Weep and call out on death, O Love, and thee,
That thou or he would take me to the dead,
And know not what thing evil I have done
That life should lay such heavy hand on me. 
[...]
Song, speak for me who am dumb as are the dead;
From my sad bed of tears I send forth thee,
To fly all day from sun's birth to sun's death
Down the sun's way after the flying sun,
For love of her that gave thee wings and breath,
Ere day be done, to seek the sunflower. 

Utwór stanowi poetycko przepracowaną kwestię z Dekamerona Giovanniego Boccaccia.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory napisane strofą dwunastowersową